* Николаев, Иван Сергеевич (1901—1979) — советский архитектор.
 Николаев, Иван Сергеевич (1864 — ?) — деятель российских спецслужб, полковник Отдельного корпуса жандармов.